Игорь Петрович Свинцов — советский и российский учёный в области агролесомелиорации и борьбы с опустыниванием, академик РАСХН (2005), академик РАН (2013).

Родился 21.01.1939 г. в п. Геок-Тепе Ашхабадской области. Туркменской ССР. Окончил Туркменский СХИ им. М. И. Калинина (1961).
 1961—1972 лаборант, младший и старший научный сотрудник Института пустынь АН Туркменской ССР,
 1972—1978 старший научный сотрудник Туркменской лесной опытной станции Среднеазиатского НИИ лесного хозяйства,
 1978—1995 заведующий лабораторией Института пустынь,
 1996—1997 заместитель директора ООО «Объединенное хозяйство железнодорожного транспорта».
С 1997 г. работал в Отделении мелиорации, водного и лесного хозяйства РАСХН: начальник отдела лесного хозяйства и агролесомелирации (1997—2000), и. о. академика-секретаря (2000—2002) Отделения земледелия, мелиорации и лесного хозяйства, академик-секретарь(2002—2008), главный специалист (2008—2013).

Доктор сельскохозяйственных наук (1989), академик РАСХН (2005, член-корреспондент с 2000), академик РАН (2013).

Специалист в области агролесомелиорации и борьбы с опустыниванием.

Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (2001). Автор более 200 научных трудов, в том числе 10 книг.

 Публикации
 Размещение, защита и озеленение хозяйственных объектов в Низменных Каракумах / Среднеаз. НИИ лесн. хоз-ва. — Ашхабад: Туркменистан, 1974. — 77 с.
 Лесомелиорация песчаных пустынь Туркменистана / АН ТССР. Ин-т пустынь. — Ашхабад: Ылым, 1988. — 159 с.
 Агролесомелиоративное адаптивно-ландшафтное обустройство водосборов / соавт.: И. С. Кочетов и др. — Волгоград, 1999. — 83 с.
 Агролесомелиоративная наука в XX веке / соавт.: А. Н. Каштанов и др.; Всерос. НИИ агролесомелиорации. — Волгоград, 2001. — 365 с.
 Проблемы и перспективы развития мелиорации, водного и лесного хозяйства: (к 75-летию Рос. акад. с.-х. наук): сб. науч. тр. / Рос. акад. с.-х. наук. Отд-ние мелиорации, вод. и лесн. хоз-ва. — М., 2004. — 493 с.
 Агроэкологическое состояние и перспективы использования земель, выбывших из активного сельскохозяйственного производства / соавт.: А. Л. Иванов и др. — М., 2008. — 63 с.
 Устойчивость земледелия и риски в условиях изменения климата: резюме кол. моногр. / соавт.: Г. А. Романенко и др.; Агрофиз. НИИ и др. — СПб., 2009. — 95 с.
 Мелиорация и агролесомелиорация в России: (материалы, опубл. в СМИ за 2004—2011 гг.). — М.: Мещер. науч.-техн. центр, 2014. — 91 с.
 Биоэкология редких и исчезающих древесных видов и их размножение в условиях интродукции / соавт.: А. В. Семенютина и др. — Волгоград, 2015. — 127 с.
 Генофонд кустарников для зеленого строительства / соавт.: А. В. Семенютина, С. М. Костюков. — М.: Наука Мысль, 2016.- 236 с.

Источники 
 СВИНЦОВ Игорь Петрович, Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ